

Progressione

Eptathlon

Pentathlon (indoor)

Palmarès

Altri progetti

Collegamenti esterni